Пешт:

 Пешт — місто в Угорщині, після об'єднання з містами Буда і Обуда стало частиною Будапешта
 Пешт — область (медьє) в Угорщині.
 Пешт — комітат Угорського королівства